Иловли́нский райо́н — административно-территориальная единица (район) и одноимённое муниципальное образование (муниципальный район) в Волгоградской области России.

Административный центр — рабочий посёлок Иловля.

География 

Район расположен в центральной части Волгоградской области, в степной зоне, в междуречье рек Дон, Иловля и Волга на Донской гряде в южной части Приволжской возвышенности.

На территории района располагаются заказник Задонский и природный парк Донской.

История 
Иловлинский район учреждён Постановлением Президиума ВЦИК 23 июня 1928 года в составе Сталинградского округа Нижне-Волжского края. С 1934 года в составе Сталинградского края, с 1936 года — Сталинградской (Волгоградской) области.

В 1963 году район был упразднён, вновь образован в 1965 году.

На пересечении федеральной трассы Каспий и Царицынской сторожевой линии в 6 километрах от Качалино есть хорошо сохранившийся участок линии с площадкой для остановки автотранспорта, мемориальной табличкой, старинной пушкой и бетонной стелой, показывающей профиль вала с банкетом для стрельбы в его подлинных размерах на момент сооружения в 1720 году.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (пгт Иловля) проживают  % населения района.

Муниципально-территориальное устройство 
В Иловлинском муниципальном районе 14 муниципальных образований, в том числе одно городское поселение и 13 сельских поселений:

Административно-территориальное устройство практически полностью повторяет муниципальное (городскому поселению соответствует горсовет, сельским поселениямм — сельсоветы) за тем исключением, что на территории Качалинского сельского поселения помимо Качалинского сельсовета, куда входят три населённых пункта, расположен и Фастовский сельсовет с двумя населёнными пунктами..

Населённые пункты 
В Иловлинский район входят 52 населённых пункта.

Примечания

Ссылки 
 Иловлинский район на сайте «Волгоградская область»
 Иловлинский район на сайте Волгоградской областной думы
 Доклад Главы Иловлинского района за 2008 год на сайте областной администрации

 
Районы, образованные в 1965 году
Появились в 1965 году в России